Een in 1972 gesloopte kerk in Rotterdam - Koninginnekerk (Rotterdam)
 De Grote of Koninginnekerk in Apeldoorn